Безіменна — річка  в Україні, у Погребищенському  районі  Вінницької області. Права притока Роськи  (басейн Дніпра ).

Опис 
Довжина річки 7,2 км.

Розташування 
Бере  початок у Паріївці. Тече переважно на північний схід  через урочище Юлинську Безодню і у Андрушівці впадає у річку Роську, праву притоку Росі.

Примітки

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Дніпра, 2010. — 52 с. Таблиця 4.) 
      Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Погребищенського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви